Władysław Kulesza (1888–1940) – pułkownik kawalerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (czterokrotnie)
 Władysław Antoni Kulesza (1900–1978) – major piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)
 Władysław Teofil Kulesza – polski prawnik

Przypisy